Валери́ «Вал» Сви́тинг (; ) — канадская кёрлингистка.

Трёхкратный . Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (, , ), серебро (, ).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2014), серебро (2015, 2018).
 Команда «всех звёзд» () чемпионата Канады среди женщин: ,  (позиция «третьего»).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила университет Саскачевана. Работает агентом службы доставки () в Case Processing Centre в Вегревилле (Альберта).

У неё есть партнёр Джефф Нотт (Jeff Nott) и рождённый от него в 2012 сын Яксен (Jaxen).

Примечания

Ссылки 
 Val Sweeting - Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники университета Саскачевана
Чемпионы Канады по кёрлингу